Viktor Johansson kan syfta på bland andra:

 Viktor Johansson (författare), född 1983, svensk författare
 Viktor Johansson (fotbollsspelare), född 1998, svensk fotbollsmålvakt
 J. Viktor Johansson (biblioteksman), 1888–1969, svensk biblioteksman och författare
 Victor Johansson, svensk friidrottare
 Victor Johansson (Simmare)

Källor